

Cinema 
Exposure – film del 1932 diretto da Norman Houston

Musica 
Exposure – album di Robert Fripp del 1979
Exposure – album delle Exposé del 1987
Exposure, The Best of Gary Numan 1977-2002 – album di Gary Numan del 2002
Exposure – album di Esperanza Spalding del 2017